Любомир Данаилов Фръчковски (, с книжовно произношение Фърчковски) е юрист и политик от Северна Македония.

Биография 
Фръчковски е роден на 2 декември 1957 г. в Скопие, Югославия, но произхожда от големия български мияшки род Фръчкови, дал едни от най-значимите български дърворезбари през Възраждането.

Дългогодишен преподавател в Юридическия факултет на Скопския университет. Популярна и уважавана личност в Северна Македония, той два пъти е министър последователно на вътрешните работи и на външните работи, някогашен съветник на президента Борис Трайковски.

През 2009 г. Фръчковски е номиниран от СДСМ за президент на Северна Македония в президентските избори през март същата година.

В политическите и обществените си изяви Фръчковски е един от най-изявените привърженици на македонизма като идеология за развитието на Северна Македония.

Външни препратки 
  Биография на Любомир Фръчковски  в сайта на юридическия факултет
  BBC Македония – Любомир Фръчковски е кандидат на СДСМ в президентските избори

Родословие

Бележки 

Северномакедонски юристи
Министри на вътрешните работи на Северна Македония
Северномакедонски политолози
Министри на външните работи на Северна Македония
Министри без ресор на Северна Македония
Преподаватели в Скопския университет
Възпитаници на Скопския университет
Фръчкови
Дейци на СДСМ
Родени в Скопие
Кандидати за президент на Северна Македония
По произход от Галичник